Мордыяха — топоним на полуострове Ямал:

 Мордыяха (также Морды-Яха, Мурты-Яха) — река, протекает по территории Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа
 Мордыяха — упразднённое в 2010 году село Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа